est un nom employé pour désigner :

Toponymie 
 Wendell (Idaho)
 Wendell (Massachusetts)
 Wendell (Minnesota)
 Wendell (Caroline du Nord)

Personnalités 
 James Wendell, athlète, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 1912
 , universitaire
 , universitaire
 Howard Wendell, acteur américain
 , homme politique
 , joueuse de hockey sur glace
 , homme politique et banquier
 , joueur de football américain
 , joueur de baseball
 Wendell (né en 1993), footballeur brésilien

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis